Де Камп () — английская фамилия, производная от фамилии Кэмп. Известные носители:

 Де Камп, Джозеф Родефер (1858—1923) — американский художник — импрессионист и тоналист.
 Де Камп, Лайон Спрэг (1907—2000) — американский писатель-фантаст, один из родоначальников жанра фэнтези.
 Де Камп, Питер ван (1901—1995) — голландско-американский астроном.
 Декамп, Эдуард (1847—1933) — бельгийский юрист, политик, общественный и государственный деятель.

Вымышленные персонажи 
 Бри Ван де Камп — героиня американского сериала «Отчаянные домохозяйки».
 Эндрю Ван де Камп — персонаж американского телевизионного сериала «Отчаянные домохозяйки».